Чистопольский часовой завод «Восток» находится в городе Чистополь, Республика Татарстан. Является градообразующим предприятием моногорода.

Свою историю ведёт с осени 1941 года. В ноябре в город Чистополь прибыли первые баржи с оборудованием и 500 работников эвакуированного Второго Московского часового завода. Весной 1942 года ЧЧЗ начал серийный выпуск часовых приборов военного назначения, а к 1 июля заработал на полную мощность. Предприятие было создано как номерной завод, работающий на нужды фронта. Но уже с февраля 1943 года, выполняя приказ Наркомата миномётного вооружения, на заводе начали выпускать мирную продукцию. Это были первые в стране мужские наручные часы «Кировские».

Хронология 
После окончания Второй мировой войны завод приступил к выпуску механических наручных часов, которые стали его основной продукцией. В 1949 году начат серийный выпуск мужских наручных часов К-26 «Победа», настенных судовых часов со светящимся циферблатом, часов для автомобилей «ЗиМ», «Волга», «Победа», настенных и уличных промышленных часов. В июле 1950 года завод приступил к строительству собственных производственных корпусов.

В 1952 году начался выпуск часов «Кама» с противоударным устройством и пыле-влагонепроницаемым корпусом. Параллельно выпускались часовые приборы для различных отраслей.

В 1952 году на международной выставке в Милане чистопольские часы впервые получили широкое признание и популярность.

В 1957 году освоено производство прецизионных часов К-28 «Восток», «Мир», «Волна», «Сатурн», «Космос» с боковой и центральной секундными стрелками, линзой и противоударным устройством.

В 1962 году на Лейпцигской международной выставке прецизионные часы «Восток» были награждены большой золотой медалью.

С 1965 года ЧЧЗ стал официальным поставщиком часов для Министерства обороны СССР. В это время были созданы знаменитые «Командирские» часы, отличающиеся повышенной прочностью, имеющие водонепроницаемый корпус. Опыт разработки этих часов позволил в 1967 году выпустить часы «Амфибия», имеющие повышенную водонепроницаемость — 200 метров, а также вариант для военных водолазов и аквалангистов «НВЧ-30» с водонепроницаемостью до 300 м.

С 1969 года все наручные часы завода выпускаются под единой маркой «Восток», а предприятие стало называться «Чистопольский часовой завод „Восток“».

Успех на рынке профессиональных часов определил курс развития на следующие годы — ставка была сделана на механические часы, точно отсчитывающие время при любой температуре, в любой среде, выдерживающие значительные удары и перегрузки.

В 1972 году начат выпуск мужских наручных часов нового 24 калибра с числовым календарём, двойным календарём, с автоподзаводом. Часы экспортируются в 54 страны мира.

В 1976 году космонавт Георгий Гречко во время визита на завод поблагодарил часовщиков за выпуск качественной продукции и подарил чистопольцам часы «Восток», побывавшие в космосе, на космическом корабле «Союз −17» и станции «Салют-4» с 11 января по 9 февраля 1975 года.

В 1990-х годах ЧЧЗ продолжал производство часов, существенно расширив ассортимент производимой продукции. Большие партии часов экспортировались в Италию, США, Швейцарию. В США наибольшую популяризацию часов «Восток» оказали часы «Буря в пустыне». По договоренности с представителем занимающийся поставками комплектов амуниции для американской армии, завод должен был поставить 10 000 часов в течение месяца, получив заказ вовремя, американцы высоко оценили работу русских часовщиков, и было принято решение разместить ещё три подобных заказа, общее количество заказанных американцами составило 40 000 часов, что послужило поводом для совместного, долговременного, коммерческого сотрудничества. В дальнейшем, было создано совместно с американцами предприятие «Капитал Трейдинг», которое расширило ассортимент внешнего оформления часов «Восток» под маркой «Century Time». Так же для расширения своей деятельности и увеличения рынков своей продукции ЧЧЗ «Восток» заключила контракт с всемирно известной швейцарской фирмой Leschot Tourbillon на поставку несколько сотен тысяч механизмов, а швейцарская компания взяли на себя задачу довести часы до европейского рынка под швейцаркой маркой. (!)

В 1993 году часовой завод «Восток» был акционирован и приватизирован по причине того, что предприятие не вошло в организованное вместо союзного главка АО «Часпром» (в Советском Союзе часовыми заводами управляло Главное управление часовой промышленности СССР, которое было создано при Министерстве приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР), 38 % акций досталось трудовому коллективу, ещё 38 % акционерам и руководству завода.

В 2000 году был освоен выпуск механического будильника с семисуточным заводом, аналогов которому нет в России и мире.

В 2001 году ЧЧЗ получил премию «Российский Национальный Олимп» в номинации «Технологии. Наука».В начале 2000-х годов завод разработал новые механизмы для наручных часов. Теперь в них устанавливается индикатор дня и ночи, различные дополнительные функции.

В сложные годы страны, после распада СССР завод ЧЧЗ «Восток» сумел сохранить производства, но пришлось провести реорганизацию, и на огромный территории техно парка «Восток» появились десятки предприятий с разделением труда и специализировавших на узкой собственной продукцией. Выпускающих большой ассортимент манометров, тахометров, тахографов, счётчиков импульсов, электроэнергии, газа, воды и прочих приборов для ЖКХ, промышленности и других отраслей народного хозяйства.

В настоящее время часовое производство после всех реорганизаций трансформировалось в ЗАО "Чистопольский часовой завод «Восток». Имеющий полный цикл производства часов наручных, это и заготовительное, обрабатывающее и сборочного производство. Главной продукцией которого является часы наручные механические.

Производство 

На территории России полный цикл производства часовых механизмов сохранился в Чистополе — «Восток» и в ограниченных количествах в городе Петродворце — «Ракета».. Чистопольский завод обладает заготовительным производством (правка, резка металла на длины, шлифовка по диаметру, волочение, фельерная протяжка), автоматно-токарным производством, трибо-колёсным производством, платино-мостовым производством, производством внешних оформлений, сборочным производством. ЧЧЗ «Восток» является на сегодня крупнейшим в России производителем наручных часов. Во времена СССР до перестройки завод «Восток» производил до 3 000 000 наручных часов в год.

Список базовых механизмов 
Часовые механизмы и их модификации Чистопольского завода также используются в часах других марок: Vostok-Europe, Волмакс, Moscow Classic, Ника и Пилот, водолазных часах Златоустовского часового завода.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт ОАО «Чистопольский часовой завод „Восток“».

 Иван Грачев, ЧЧЗ «Восток»: «Наши часы убивает ситуация в российском государстве»

Компании по алфавиту
Компании Татарстана
Предприятия, основанные в 1941 году
Производители часов России
Чистополь